Umiatsialivia bezeichnet:
 Umiatsialivia (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Umiatsialivia (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Umiatsialivia (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland